Чой:

 Чой (приток Вашки) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области, Республике Коми. 
 Чой (приток Лупьи) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.